Тага́нцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Таганцев, Александр Кириллович (род. 1951) — советский, российский и швейцарский физик-теоретик.
 Таганцев, Алексей Олегович (1975—2009) — российский диджей.

См. также 
 Дело Таганцева — одно из первых в Советской России дел после революции 1917 года, когда массовому расстрелу подверглись представители научной и творческой интеллигенции, в основном Петрограда.